Ла Улама има више значења:

 Ла Улама (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Улама (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику